Buck Buchanan (1904-1956), joueur de rugby à XV irlandais,
 Buck Buchanan (1940-1992), joueur de football américain.